Hyundai Engineering & Construction —  empresa de construção civil da Coreia do Sul

Instituições de ensino superior 
Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris — École des hautes études commerciales de Paris, França
EDHEC Business School — com campi em Paris, Londres, Lille, Nice e Singapura
HEC Lausanne — Faculdade de Altos Estudos Comerciais de Lausana'', Suíca
HEC Montreal — Canadá

Desambiguações de siglas